

Sigle
Movimento Nazionale Repubblicano, partito politico francese
Movimento Nazionalista Rivoluzionario, partito politico boliviano

Codici 
 MNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mongu (Zambia)